Херцлаке () — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Эмсланд. Подчиняется управлению Херцлаке. Население составляет 4174 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 49,77 км². Официальный код — 03 4 54 021.

Примечания

Ссылки 

Города Нижней Саксонии